El nombre Jahan puede referirse a:
Sha Jahan, emperador mogol, quien mandó construir el Taj Mahal;
Jahan Shah, caudillo turcomano y poeta.